Een paard is een turntoestel, dat in het heren- en damesturnen vooral als springtoestel wordt gebruikt. Daarnaast wordt het paard in het herenturnen gebruikt voor het voltigeren.

Het paard is te vergelijken met een bok maar langwerpiger van vorm. Het paard wordt vooral in de hogere niveaus gebruikt als springtoestel, bij de lagere niveaus gebruikt men doorgaans de kast.

De turner springt over de lengte van het paard. De lengte van het paard is meestal 1,60 m, de breedte is 35 cm en afhankelijk van het niveau kan de hoogte worden bijgesteld. Bij het springen bevestigt men geen steunen op het paard, dit in tegenstelling tot bij het voltigeren. Door een toenemend aantal ongelukken en de complexiteit van de sprongen  is het oude model turnpaard bij het onderdeel sprong in 2002 vervangen door de springtafel, ook wel "Pegasus" genoemd.

Turnen